Übertragungsmedium steht für:
 eine Übertragungstechnik
 ein Ausbreitungsmedium, in der Physik eine Substanz, in der sich Wellen ausbreiten